The Girl Problem – film statunitense del 1919 diretto da Kenneth S. Webb.
The Girl Problem – film statunitense del 1925 diretto da William Watson.